Dahu (Cikeusal), plaats in Serang, provincie Bantam, Indonesië.
 Dahu (Cikedal), plaats in Pandeglang, provincie Bantam, Indonesië.
 Dahu (fabeldier), imaginair hoefdier uit de Alpen.